Вуэльта Испании 2003 — 58-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 6 сентября в Хихоне, а закончилось 28 сентября 2003 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 2957 километров. Большую часть гонки лидировал Исидро Носаль из , но на последней разделке его обошёл прошлогодний вице-чемпион Роберто Эрас из .

Участники 
В гонке принимало участие 22 велокоманды по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2003 году
Сентябрь 2003 года